Каспарс Асташенко (, при рождении Каспар Янович Асташенко; 17 февраля 1975, Рига — 20 ноября 2012, там же) — латвийский хоккеист, игравший на позиции защитника.

Биография 
В 1993—1995 годах играл в рижской «Пардаугаве». С 1995 по 1998 в ЦСКА — 92 матча, 1 гол, 4 передачи. В сезоне 1998—1999 провёл 2 матча за «Дайтон» в хоккейной лиге Восточного побережья и 74 за Цинциннати в ИХЛ, где отличался агрессивной игрой — 166 минут штрафа, 3 гола, 11 передач. Сезон 1999—2000 годов разделил между НХЛ и ИХЛ, где выступал за Детройт (51 игра, 86 минут штрафа) и Лонг Бич (14 матчей, 10 штрафных минут).

Первая игра в НХЛ 26 марта 2000 года против «Монреаля». Первое результативное очко — голевая передача 4 апреля 2000 года в поединке против «Бостона».

Первый гол в НХЛ — 21 декабря 2000 года в поединке против «Питтсбурга». В 2001—2003 годах играл в АХЛ, в 2003—2004 — в Финляндии.

В 2001 году выступал за сборную Латвии на чемпионате мира — 6 игр, 1 гол, 2 передачи, 6 минут штрафа.

Имел проблемы с наркотиками — в 2003 году был арестован за хранение героина. Похоронен 21 ноября 2012 года на кладбище Микеля в Риге.

Статистика

В НХЛ

Примечания 

Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты Латвии
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Динамо» Рига (1946—1995)
Игроки ХК «Хокея Центрс»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки «Цинциннати Сайклонс»
Игроки «Дейтон Бомберз»
Игроки «Детройт Вайперз»
Игроки «Лонг-Бич Айс Догз»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Лоуэлл Девилз»
Игроки ХК «Рига 2000»
Игроки ХК «Ильвес»
Игроки ХК «Эсбьерг»
Игроки ХК «Огре»
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК ХПК
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Риттен Спорт»
Игроки ХК «Бейбарыс»
Игроки ХК «Белфаст Джайантс»
Игроки сборной Латвии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Похороненные на кладбище Микеля